Олимпиада в Пекине:

 Летние Олимпийские игры 2008
 Зимние Олимпийские игры 2022